Болт — многозначный термин: 

 Болт — деталь разъёмного резьбового соединения.
 Болт — боеприпас для стрельбы из арбалета.
 «Болт» — балет Шостаковича.
 Болт — фильм-боевик 1994 года режиссёров Генри Коллине и Джорджа Мэнделюка.
 Болт — специальная ситуация в карточной игре Тысяча.

Персоналии:
 Болт, Брюс (1930—2005) — американский сейсмолог.
 Болт, Роберт (1924—1995) — английский драматург, киносценарист, режиссёр и актёр. Двукратный обладатель премии «Оскар».
 Болт, Скай (род. 1994) — американский бейсболист.
 Болт, Усэйн (род. 1986) — ямайский спринтер, 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

См. также 
 Болты — дворянский род.